Кюбяинде () — село в Вилюйском улусе Якутии, центр и единственное поселение Югюлятского наслега.

География 
Расстояние до улусного центра города Вилюйска — 200 км. Ближайшие наслега — Тербяс (40 км.), Багадя (50 км.), Усун (55 км.). От села до пристани Айаан — 12 км.

История 
Угулятский род упоминается с 1634 года с собрания ясака мангазейским казаком П. Ивановым, захватившими аманатов у угулятского князца Гориуля (в этот год собрано 80 соболей). В 1639 г. ясак был собран тобольским казаком В. Шаховым в виде 172 соболя. В 1641 г. из угулятского рода было собрано 1965 соболей. В 1822 г. образовался Угулятский тунгусский род. В 1824 г. угуляты Вилюйского округа Якутской области состояли из 269 мужчин и имели 133 оленя. В 1860 году у озера Кюбяинде построена часовня, затем в 1881 году часовня преобразуется в Угулятскую Благовещенскую Церковь (которая работала до 1929 г.). Новая церковь была построена на средства прихожан Угулятского тунгусского рода. Состав Угулятского прихода входило 1098 прихожан, проживавших в Угулятском, 2 Хатыгинском, Бятинском, Жарханском, Кулятском, Шологонском и 2 кулятском наслегах Верхневилюйского улуса. Священниками долго работали Николай Семенович Попов, Винокуров Илья Ионович, Протопопов Михаил Евсеевич и Александр Николаевич Попов. По переписи 1897 г. в Угулятском роде числилось 534 человека. В 1911 году Угулятский тунгусский род преобразуется в Угулятский наслег Удюгейского улуса Вилюйского округа и насчитывала 134 хозяйства (542 чел.). Тогда же существовал еще 2-й Угулятский род насчитывающий 159 человек в Оленекском улусе. В октябре 1919 г. в доме священника А. Н. Попова открывается школа-пансион, инициаторами были А. А. Попова и Устинов А. П.(утвержден летом 1919 г. на экономическом совещании правителем России А. В. Колчаком). Первыми учителями были Попова Анна Александровна и Попов Вонифатий Александрович, в 1920-21 уч.г. обучались 16 детей. С 1922 по 1924 гг. с связи гражданской войной школа закрывается. В 1920 г. открывается изба-читальня (библиотека). В 1925 г. в селе учрежден потребительский кооператив «Тюнг», в 1934 г. построена типовой магазин. В 1939 г. за счет укрупнения 6 малых колхозов 2 наслегов: Угулятска и 3-го Кулятска, появляются 2 больших колхоза — «им. Энгельса» и «им. Крупской». Население увеличивается до 900 чел. В годы Великой Отечественной войны на фронт и на трудовой фронт отправляется 129 человек, из них погибают в боях 63 человека. В наслеге от голода и болезней умирает 170 человек (из них 69 детей). Население села резко сокращается. В 1950 г. за счет укрупнения 2 колхозов появляется один большой колхоз им. Ленина (3-й Кулятский наслег становится участком Угулятского наслега). Центром наслега становится Уодэх (Кюбяинде). В 1953 г. построена новая школа. С 1960-х гг. увеличивается строительство частных домов и 4-квартирных домов. В 1985—1986 гг. построены — школа на 192 места, 10-коечная больница, типовой магазин. С 1990-х годов строительство снижается, происходит отток населения с 750 чел. по 600 чел.

Население 

 Национальный состав
Большинство жителей - якуты - 89%; эвенки - 10%.

Инфраструктура 
В селе имеются средняя школа на 150 мест, почта, КСК, библиотека, 2 магазина, пекарня, Югюлятская участковая больница стационар на 5 коек, детсад «Тугутчаан». В селе 151 жилой дом. Краеведческий музей им. Е.Т. Герасимова, сквер Матери, парк культуры.

Улицы 
 Центральная
 им. А.А. Попова
 им. П.Е. Ефремова
 Победы
 Школьная
 Парковая
 Молодёжная
 Лесная
 Новая

Уроженцы Югюлятского наслега 
 Попов А. А. — этнограф, к.и.н., работал старшим научным сотрудником ИЭ АН СССР им. Миклухо-Маклая.
 Ефремов П. Е. — этнограф, работал старшим научным сотрудником ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР.
 Герасимов Е. Т. — лектор-пропагандист, партийный и советский работник, заслуженный работник культуры ЯАССР.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Населённые пункты Вилюйского улуса